Az 1970–1971-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 37. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Zagłębie Wałbrzych előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1971
Lengyel 1
Lengyel 1